Donkey Kong (ang. Donkey Kong Country, 1996-2000) – francusko-kanadyjski serial animowany stworzony przez Jacques’a Goldsteina i Philippe’a Perceboisa oraz wykonany w technice komputerowej CGI. Serial powstał na podstawie gier z serii Donkey Kong Country wydanych na Super Nintendo i Nintendo 64.

Premiera serialu miała miejsce we Francji 4 września 1996 na kanale France 2 w bloku programowym dla dzieci pt. La Planéte de Donkey Kong („Planeta Donkey Konga”) i pomimo ogromnej popularności druga seria serialu nigdy nie była wyświetlana we Francji (wyjątek stanowią niektóre odcinki wydane na DVD). W USA serial emitowała na początku stacja CBS, a od 15 sierpnia 1998 do 2000 kanał Fox Family po zakupieniu praw do emisji na wyłączność przez Fox. Od 1 października 1999 do 30 czerwca 2000 serial pokazywany był też w Japonii na kanale TV Tokyo, gdzie również szybko zyskał popularność. W Polsce serial nadawany był na RTL 7 od 24 kwietnia 1999 r.

Fabuła 
Serial opowiada o perypetiach dużego, muskularnego goryla imieniem Donkey Kong, który przeżywa niezwykłe i niesamowite przygody.

Spis odcinków

Bibliografia 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1997
Seriale telewizyjne zakończone w 2000
Programy telewizji Teletoon